Швендубре или Швяндубре () — деревня в окрестностях Друскининкая, Литва, на границе с Белоруссией. Административно входит в состав . В исторических документах упоминается с 1620 года. Расположена в устье речки Кубильница.

Речной пункт пропуска через границу 
В непосредственной близости от деревни Швендубре на берегу реки Неман располагается речной пункт пропуска через границу, использующийся байдарками и яхтами. После введения в августе 2016 белорусскими властями безвизового режима для граждан всех стран мира, в том числе Литвы , ради посещения белорусского специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал», ожидается резкий рост лиц, пересекающих границу в этом месте.

Достопримечательности

Примечания 

Населённые пункты Литвы
Друскининкское самоуправление